Goševo (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Goševo (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica